Анатолий Михайленко:
 Михайленко, Анатолий Алексеевич (1931—2012) — советский геолог.
 Михайленко, Анатолий Андреевич (1938—2020) — советский и российский врач-невролог.